Сан-Мартин-и-Мудриан ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-де-Куэльяр. Население — 282 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Mudrián

Муниципалитеты Сеговии